Hokunui bezeichnet
 Hokunui (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Hokonui Hills, Bergkette in Neuseeland